Пещани може да се отнася за:

 Пещани, село община Охрид, Северна Македония;
 Пещани, село община Прилеп, Северна Македония.